Řebíček (psáno také Rzebitschek)  je lidově či nářečně vyjádřen výraz hřebíček a může znamenat:

 příjmení
 Aleš Řebíček (* 1967, Kladno) – český podnikatel a politik za ODS
 František Řebíček (1931–2021) – český textař a skladatel
 Franz Rzebitschek (psán také Řebicžek) (1801–1889) – český hodinář a výrobce hracích strojků, syn Martina Rzebitschka (1767–1845), hodináře v Josefově
 syn Gustav Řebíček (1838–1916), mechanik a výrobce hracích strojků
 syn Josef Řebíček (1844, Praha – 1904, Berlin), česko-německý houslista a dirigent
 choť Elisabeth Řebíčková-Löfflerová, rozená Löfflerová (1849–1921), německá operní zpěvačka (sopranistka)

Související články 
 Řebříček

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení